«The Blacklisted Collection» — шостий студійний альбом австралійської співачки Ванесси Аморозі, що вийшов 26 червня 2020 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Ванесси Аморозі 

Альбоми Ванесси Аморозі